Donald Young peut désigner :
 Donald Young (Jr) (1989-), un joueur américain de tennis ;
 , un joueur américain de baseball ;
 Don Young (1933-2022), un homme politique américain.

Voir aussi 
 Doyald Young, créateur de caractères